Saint-Martin-du-Mont est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes françaises : 

 Saint-Martin-du-Mont (Ain), commune française de l'Ain
 Saint-Martin-du-Mont (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Martin-du-Mont (Saône-et-Loire), commune française de Saône-et-Loire

Voir aussi 
 Saint-Martin-des-Monts, commune française de la Sarthe